Катрин Оссон (; ) — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родилась 7 февраля 1974 г. в городе Круа (департамент Нор). Окончила лицей Эмиля Золя в Ваттрело, получила диплом лиценциата по географии в университете Лилль I. В 1997 году получила диплом школьного учителя, с 2000 года работала в Ваттрело учителем, а с 2007 года — директором школы.

В 2008 года начала политическую деятельность, пройдя по списку социалистов в городской совет Ваттрело, где заняла пост вице-мэра. В 2015 году была избрана в Совет департамента Нор от кантона Рубе-2.

Катрин Оссон является активным участником Социалистической партии, членом ее Национального Совета. Ее выдвижение в качестве кандидата движения Вперёд, Республика! на выборах в Национальное собрание 2017 г. по 8-му избирательному округу департамента Нор вызвало резкую полемику между социалистами и сторонниками Эмманюэля Макрона, в особенности, жителями Рубе. Несмотря на это, она одержала на выборах убедительную победу, получив 62,95 % голосов во 2-м туре.

После избрания депутатом она сдала мандат советника департамента Нор, но сохранила мандат муниципального советника в Ваттрело.

В Национальном собрании она являлась членом Комиссии по финансам, общей экономике и бюджетному надзору, а также вице-президентом группы по изучению здоровья школьников и группы франко-бельгийской дружбы.

На выборах в Национальное собрание в 2022 году вновь баллотировалась от партии Вперёд, Республика! по 8-му избирательному округу департамента Нор, вышла во второй тур, где проиграла с 40,1 % голосов кандидату от партии Непокоренная Франция Давиду Гиро.

Занимаемые выборные должности 
16.03.2008 — 20.06.2017 — вице-мэр города Ваттрело 
30.03.2015 — 20.06.2017 — член Совета департамента Нор от кантона Рубе-2
21.06.2017 — 21.06.2022 — депутат Национального собрания Франции от 8-го избирательного округа департамента Нор 
с 20.06.2017 — член муниципального совета города Ваттрело

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции 

Депутаты Национального собрания Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Члены партии «Вперёд, Республика!»
Женщины-политики Франции